Mechanicstown ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Mechanicstown (New York)
 Mechanicstown (Ohio)
 Mechanicstown (West Virginia)